Cour de justice européenne peut désigner :
 Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une institution de l'Union européenne ;
 Cour de justice, une juridiction qui constitue la principale composante de la CJUE.

Articles connexes